Dziesiąte zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2014/2015 odbyły się w Sapporo na Ōkurayamie. Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego zostały przełożone na 24 stycznia z powodu silnego wiatru, a pierwszy konkurs odbył się tego samego dnia. Rywalizacja w drugim konkursie indywidualnym odbyła się 26 stycznia, a kwalifikacje do nich tuż przed tym konkursem. W pierwszym konkursie zwyciężył Słoweniec Peter Prevc, natomiast w rozegranym dzień później drugim konkursie wygrał Czech Roman Koudelka, a tuż za nim uplasował się Kamil Stoch.

Skocznia

Program zawodów

Jury

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Drugi konkurs indywidualny

Klasyfikacje po konkursach w Sapporo

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Sapporo
Puchar Świata w skokach narciarskich w Sapporo
2015 w Japonii